Long Lake (engl. für ‚Langer See‘) ist der Name folgender  geographischer Objekte: 

 Long Lake (Town), Town(ship) im Florence County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Long Lake Township (Michigan), Vereinigte Staaten
 Long Lake Township (Crow Wing County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Long Lake Township (Watonwan County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Long Lake Township (North Dakota), Vereinigte Staaten
Orte:
 Long Lake (Manitoba), unincorporated area in Kanada
 Long Lake (Ontario), unincorporated area im Frontenac County, in Kanada
 Long Lake (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (South Dakota), im McPherson County, Vereinigte Staaten
 Long Lake (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Long Lake (Wisconsin), im Florence County, Vereinigte Staaten
 Long Lake (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Seen:
 Long Lake (Antarktika), Georg-V.-Küste
 Long Lake (Caribou River), in Manitoba, Kanada
 Long Lake (Englehart River), im Timiskaming District, Ontario, Kanada
 Long Lake (King George Island) im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Long Lake (Kenogami River), im Thunder Bay District, Ontario, Kanada
 Long Lake (Manigotagan River), in Manitoba, Kanada
 Last Mountain Lake,  in Saskatchewan, Kanada
 Long Lake (Arizona), Stausee im Coconino County, Vereinigte Staaten
 Long Lake (Chute River), in Maine, Vereinigte Staaten
 Long Lake (North Dakota), Vereinigte Staaten
 Winslow Lake (Wisconsin), Oconto County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Big Long Lake